Części wsi w województwie wielkopolskim:
 Edmundowo – przysiółek wsi Perzyny w powiecie nowotomyskim
 Edmundowo – część wsi Jankowice w powiecie poznańskim

Zobacz też 
 Edmundów

Przypisy

Linki zewnętrzne